Lajoux (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Jura
Lajoux (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Jura